The Very Best Of – album di Suzi Quatro del 1996
 The Very Best Of – album dei Jethro Tull del 2001
 The Very Best Of – album degli Eagles del 2003
 The Very Best Of – album dei Mountain del 2004

 The Very Best of – album di Toto Cutugno del 1990
 The Very Best of – album di John Paul Young del 1994